Frederick Simms ist der Name folgender Personen:

* Frederick Richard Simms (1863–1944), britischer Automobilpionier
 Frederick Walter Simms (1803–1865), britischer Landvermesser und Bauingenieur